Мичель Батиста Мартинес (; род. 20 апреля 1984 года, Камагуэй, провинция Камагуэй, Куба) — кубинский борец вольного стиля, боец смешанных боевых искусств. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008, бронзовый призёр чемпионата мира 2006, чемпион панамериканских игр 2007, четырёхкратный чемпион панамериканского чемпионата по борьбе: 2005, 2008, 2009, 2010-ых годов. Выступает под эгидой M-1 Global в тяжёлой весовой категории.

Статистика в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|4-2 (1)
| Юрий Фёдоров
|Удушающий приём («гильотина»)
|M-1 Challenge 105 - Rettinghouse vs. Morozov
|
|align=center|1
|align=center|4:06
| Нур-Султан, Казахстан
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1 (1)
| Морис Грин
|Удушающий приём (треугольник)
|UFC - The Ultimate Fighter 28 Finale
|
|align=center|1
|align=center|2:14
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0 (1)
| Эдисон Лопес
|Единогласное решение
|Titan FC 47 - Yusuff vs. Gomez
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0 (1)
| Дрю Аллен Стюарт
|Единогласное решение
|Fight Time Promotions - Fight Time 35
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Майами, США
|
|-
|
|align=center|2-0 (1)
| Оскар Дельгадо
|Не состоялся
|Fight Time Promotions - Fight Time 34
|
|align=center|1
|align=center|N/C
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Андреас Данапас
|Технический нокаут (удары)
|Fight Time Promotions - Fight Time 30
|
|align=center|2
|align=center|4:32
| Форт-Лодердейл, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Рассел Джонсон
|Нокаут (удар)
|WFC - World Fighting Championships 46
|
|align=center|1
|align=center|1:40
| Батон-Руж, США
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Кубы
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Чемпионы Панамерики по борьбе